Pingyuan (kinesiska: 平原, 平原镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 67 kilometer sydost om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är 15041. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %. Pingyuan ligger på ön Haitan Dao.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Fujian
WP:Projekt Kina

ceb:Pingyuan (baranggay sa Republikang Popular sa Tsina)